Xanthoconium — рід грибів родини Boletaceae. Назва вперше опублікована 1944 року.

Класифікація 
До роду Xanthoconium відносять 12 видів:

Примітки

Джерела 

 Singer, R. 1944. New genera of fungi. I. Mycologia. 36:358-368 - P.361

Роди грибів